Ардаггер () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  3 05 03.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йоханнес Пресль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 местный список: 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии